Дже́йсон А́лан Дэ́видсон (; 29 июня 1991, Мельбурн, Австралия) — австралийский футболист, защитник клуба «Эйпен» и сборной Австралии. Участник чемпионата мира 2014 года.

Сын известного австралийского футболиста Алана Дэвидсона. Бабушка Джейсона из Японии, а его жена — гречанка.

Клубная карьера 
Дэвидсон воспитанник португальского клуба «Пасуш де Феррейра». В 2009 году он вернулся на родину, где дебютировал в А-Лиге за «Хами Сити». В начале 2010 года Джейсон вернулся в Португалию. 16 января в матче против «Порту» он дебютировал в Сангриш лиге. Для получения игровой практики в 2011 году Дэвидсон перешёл на правах аренды в «Спортинг» из Ковильяна. После возвращения в «Пасуш» он не смог выиграть конкуренцию за место в основе.

В 2012 году Джейсон перешёл в нидерландский «Хераклес». 25 марта в матче против «Утрехта» он дебютировал в Эредивизи. 31 августа 2013 года в матче против АДО Ден Хааг Дэвидсон забил свой первый гол за команду из Алмело.

Летом 2014 года после чемпионата мира Джейсон перешёл в английский «Вест Бромвич Альбион». 23 августа в матче против «Саутгемптона» он дебютировал в английской Премьер-лиге, заменив во втором тайме Себастьяна Поконьоли. Летом 2016 года Дэвидсон на правах аренды перешёл в «Грониген». 28 августа в матче против ПСВ он дебютировал за новый клуб.

Международная карьера 
В 2009 году в составе молодёжной сборной Австралии Джейсон выступал на молодёжном чемпионате мира в Египте.

15 августа 2012 года в товарищеском матче против сборной Шотландии Дэвидсон дебютировал за сборную Австралии. В 2014 году Джейсон попал в заявку национальной команды на участие в чемпионате мира в Бразилии. На турнире он сыграл в матчах против сборных Нидерландов, Чили и Испании.

В начале 2015 года Дэвидсон попал в заявку национальной команды на участие в домашнем Кубке Азии. На турнире он сыграл в матчах против команд Омана, ОАЭ, Китая и дважды Южной Кореи. По итогам соревнований Джейсон завоевал золотую медаль, а в поединке против ОАЭ он забил свой первый гол за сборную.

Голы за сборную Австралии

Достижения 

Международные

Австралия
 Кубок Азии по футболу — 2015

Примечания 

Футболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по футболу
Игроки сборной Австралии по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Хьюм Сити»
Игроки ФК «Пасуш де Феррейра»
Игроки ФК «Спортинг» Ковильян
Игроки ФК «Хераклес»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК «Олимпия» Любляна
Игроки ФК «Перт Глори»
Игроки ФК «Ульсан Хёндэ»
Игроки ФК «Мельбурн Виктори»
Игроки ФК «Эйпен»